Рабаль,  — испанская фамилия (локальный вариант — известны также формы Аррабаль, Раваль)
 Рабаль, Тереса (род. 1952) — испанская певица и телеведущая, исполнительница известных детских песен, дочь Ф. Рабаля
 Рабаль, Франсиско (также известен как Пако Рабаль, 1926—2001) — испанский актёр и кинорежиссёр, отец актёров Бенито и Тересы Рабаль